Ferragut ist ein Namensteil folgender Personen:

 Pilar Fuertes Ferragut (1962–2012), spanische Diplomatin
 Rosa Estaràs Ferragut (* 1965), spanische Politikerin (Partido Popular)

Siehe auch:

 Farragut